Гонка 500 миль Индианаполиса 1953 прошла в субботу, 30 мая, 1953 года на трассе Индианаполис Мотор Спидвей. Гонка являлась также вторым этапом чемпионата мира Формулы-1 сезона , и первым этапом Национального чемпионата США, санкционируемого ААА (гонки чампкаров, Championship Car Racing). В предварительном заявочном листе присутствовала и заявка от заводской команды Ferrari с Альберто Аскари в качестве гонщика, но она была отозвана ещё до того, как на трассе начались официальные тренировки

Гонка 

|}

 Чет Миллер погиб из-за аварии на практике 15 мая.
 Карл Скарборо умер от теплового удара в госпитале трассы, вскоре после своего схода.
 Гонка также была известна как «Самая горячая 500», температура автодрома достигала 55 °C, и многие гонщики прибегали к помощи запасных, включая:
 Дуэйн Картер (49 кругов) заменил Сэма Хэнкса (151)
 Пол Руссо (96) заменил Фреда Агабашьяна (104)
 Эдди (88) заменил Джима Ратмана (112)
 Джин Хартли (37) и Чак Стивенсон (44) заменили Тони Беттенхаузена (115)
 Карл Скарборо (69) заменил Боба Скота (121)
 Джим Ратман (36) заменил Билла Холланда (141)
 Дюк Динсмор (10) и Энди Линден (29) заменили Роджера Уорда (138)
 Джонни Мантц (42) заменил Уолта Фолкнера (134)
 Джеки Холмс (9) и Джонни Томсон (45) заменили Спайдера Уэбба (112)
 Энди Линден (12) и Чак Стивенсон (13) заменили Джерри Хойта (82)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

1953
1953 год в Индиане
События 30 мая
Май 1953 года